Досрочные парла́ментские вы́боры в Молдавии 11 июля 2021 — одиннадцатые выборы парламента в Республике Молдова.

28 апреля 2021 президент Молдавии Майя Санду распустила законодательный орган и назначила досрочные выборы.
На такой шаг Санду пошла после того, как Конституционный суд Молдовы аннулировал введённый парламентом с 1 апреля 2021 режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Во время его действия президент не имела права распускать парламент.

Ранее судебная инстанция констатировала наличие условий для роспуска нынешнего созыва парламента мотивируя свое решение тем, что депутаты с декабря 2020 дважды не смогли утвердить новый состав правительства.

14 мая стартовал приём заявлений и документов на участие в досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Заявления принимались до 11 июня. Избирательная кампания для каждого кандидата в депутаты началась после его регистрации в ЦИК. Ранее Центризбирком утвердил список из 53 партий, которые могут принимать участие в выборах.

Избирательная система 
101 депутат Парламента Республики Молдова избирается в соответствии с пропорциональной системой, то есть все 101 депутат избираются по партийным спискам. Это стало возможным после того, как введённая в 2017 смешанная система была отменена летом 2019. В избирательном списке может быть от 51 до 103 кандидатов.

Порядок проведения 
Избиратели выбирают 101 депутата парламента Молдавии на 4 года. Большинство в парламенте должно сформировать правительство.

Избирательный порог для прохождения в парламент составляет:
 для политических партий — 5 %
 для политических блоков, состоящих из двух и более партий — 7 %
 для независимых кандидатов — 2 %.

Центральная избирательная комиссия Республики Молдова открыла 2150 избирательных участков для голосования: 2000 участков на территории Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики и 150 участков за рубежом.

Участники

Политические партии и блоки

Независимые кандидаты

Опросы общественного мнения

Итоги

Общие итоги

Результаты по административно-территориальным единицам

Ситуация после выборов 
26 июля 2021 года польский журнал «» после досрочных выборов в Армении и Молдавии опубликовал статью об обстановке в этих странах. Политическая система Молдовы подвержена частой нестабильности и влиятельные деловые круги и олигархи манипулировали процессами принятия решений в свою пользу. После выборов власть олигархов и их представителей серьёзно пострадала.

Примечания 

Парламентские выборы в Молдавии
Июль 2021 года